Ірвілла́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 490 км на захід від Парижа, 190 км на захід від Ренна, 45 км на північ від Кемпера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті налічувалося 547 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1434,0 особи, медіана доходів складала  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ірвіллак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Фіністер